NAR ist eine Abkürzung und steht für:

 NATO Accessory Rail 
 Netzwerk Alternsforschung
 Nouvelle Action Royaliste
 Nuclei Armati Rivoluzionari
 North America Region, siehe Nordamerika
 New Age Revolution
 Net Annualized Return

Nar steht außerdem für:
 Nar  (Nordossetien-Alanien), ein Bergdorf in Nordossetien-Alanien in Russland
 Nar (Xigazê) (纳尔乡), eine Gemeinde der Stadt Xigazê im chinesischen Autonomen Gebiet Tibet
 Nar (Manang), Dorf und VDC im Distrikt Manang (Nepal)
 der Fluss Nar (Fluss) in der englischen Grafschaft Norfolk
 Alternativname des Pharaos Narmer
 den 13. Buchstaben des georgischen Alphabets, siehe ნ

Nār (arab. نار, DMG nār, ‚Höllenfeuer’) ist ein arabischer Name für die Hölle im Islam, siehe Dschahannam.

Nar ist der lateinische Name:
 des italienischen Flusses Nera, siehe Nera (Tiber)

Nar ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Nar (1890–1964), deutscher Theologe
 Carl von Nar (1807–1871), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Narr (Begriffsklärung)

NAR